

Patronymes 

 Jean-Louis d'Usson de Bonnac (1672-1738) : diplomate français
 Jean-Louis d'Usson de Bonnac (1734-1821) : prélat catholique français, fils du précédent.

Toponymies 

 Bonac-Irazein : commune de l'Ariège
 Bonnac-la-Côte : commune de la Haute-Vienne.